Howard Park est un quartier de la ville de New York, situé au cœur de l'arrondissement de Queens.

Géographie

Hamilton Beach

Rockwood Park

Old Howard Beach

Ramblersville

Notes et références 

Quartier du Queens